Kiska bezeichnet:

 eine Insel der Aleuten, siehe Kiska Island
 einen Ort in Estland, siehe Kiska (Lääneranna)

Kiska ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Kiska (* 1963), slowakischer Unternehmer, Philanthrop und Politiker